Noja steht für:
 Noja (Kantabrien), eine Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft und Provinz Kantabrien in Spanien

Noja ist der Familienname folgender Personen:
 Simona Noja (* 1968), rumänische Tänzerin und Tanzpädagogin